

Населені пункти та їхні частини

 Кльонова — гміна в Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Кльонова — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кльонова — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Кльонова — частина села Кошари в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки